Ан-8 (изделие «П», по кодификации НАТО: Camp — «Лагерь») — советский военно-транспортный самолёт, разработанный в середине 1950-х в ОКБ им. О. К. Антонова. Предназначен для перевозки различных грузов, посадочного и парашютного десантирования ВДВ с придаваемой им техникой и вооружением, а также для перевозки раненых.

История 
Мировой опыт боевых действий (война в Корее 1950—1953 гг.) доказал необходимость грузового самолёта большой грузоподъёмности, способного подниматься с неподготовленных полевых аэродромов, преодолевать огромные расстояния, иметь фантастическую грузоподъёмность, а, самое главное, — действовать и продолжать борьбу даже при отказе одного двигателя.

Разработка двухдвигательного самолёта Ан-8 началась в АНТК им. О. К. Антонова в январе 1954 года в соответствии с Постановлением СМ СССР № 2922—1251 от 11 декабря 1953 года и приказом МАП № 278 от 23 декабря 1953 года. Ведущим конструктором был назначен А. Я. Белолипецкий. Для работы над проектом в АНТК им. О. К. Антонова был переведён ряд специалистов из других КБ. В апреле 1954 года к ним добавился большой выпуск студентов Харьковского авиационного института. Большую помощь оказал также авиаконструктор Р. Л. Бартини (в частности, им был сконструирован пол грузовой кабины). Предусматривалась разработка машины в двух вариантах — военно-транспортном (изделие «П») и пассажирском (изделие «Н»).

Первоначально предполагалось установить на самолётах двигатели ТВ-2Ф, позже ТВ-2Т. Работы по проекту военно-транспортного самолёта продвигались быстрее, чем пассажирского, а вскоре разработка проекта последнего была вообще приостановлена, в пользу будущего  (изделия «У»). 
Эскизный проект транспортного самолёта был готов в июле 1954 года. При работе над проектом конструкторам пришлось решить ряд сложных проблем, связанных с десантированием грузов. 
25 октября 1954 макетной комиссии заказчика был предъявлен макет с 2 вариантами силовой установки: с турбовинтовым двигателем  и турбореактивным двигателем . 

Затем на Киевском авиационном заводе началось изготовление первого прототипа, которое завершилось в декабре 1955 года. 
Первый полёт  совершил 11 февраля 1956 года под управлением лётчиков-испытателей Я. И. Верникова (командир) и В. П. Васина (второй пилот) с аэродрома Святошино. Первая публичная демонстрация самолёта состоялась 18 августа 1956 года, опытный Ан-8 принял участие в воздушном параде над Тушино совместно с другой новинкой советской авиатехники . 
Со 2 октября по 27 ноября прошли государственные испытания самолёта. На испытаниях была выявлена недостаточная статическая устойчивость и управляемость самолёта на посадке при боковом ветре, самопроизвольные автоколебания в прямолинейном полёте, плохая работа двигателей на высотах более 6000 м.

Вместо ТВ-2Т было предложено установить двигатели , но их мощности было явно недостаточно. Однако А. Г. Ивченко предложил форсировать , доведя его мощность до 5180 л. с. 
В июле-октябре 1957 года были проведены работы по установке на прототипе двигателей . Заводские испытания были завершены 21 ноября. Параллельно в АНТК им. О. К. Антонова была доработана конструкция самолёта: на 0,8 м увеличен размах крыльев, установлены киль от  и противоштопорные интерцепторы, усилен фюзеляж.

Производство 
В том же 1957 году Ташкентский авиационный завод приступил к серийному производству самолёта под обозначением . Для обеспечения эффективности производства на заводе был создан филиал АНТК им. О. К. Антонова (приказ ГКАТ от 29 июля 1959 года). Первый серийный  вышел из ворот сборочного цеха в августе 1958 года. 
20 июня 1959 года начались заводские, а 7 августа — государственные испытания серийного . Испытания завершились 30 октября с положительным результатом. 
В том же году самолёт принят на вооружение ВТА. Но доводка продолжалась и после этого.

Ан-8 серийно производился на Ташкентском авиационном заводе в 1958—1961 гг. Всего был выпущен 151 самолёт.

Эксплуатация 
С 1959 года самолёт  стал поступать на вооружение военно-транспортной авиации, где эксплуатировался до 1970 года. К этому времени было списано 80 машин, а остальные перешли в подразделения других родов войск и различных министерств. В 1997 году в эксплуатации находилось 5 самолётов в авиакомпаниях России, которые осуществляют коммерческие перевозки в государствах Ближнего Востока, тогда как использование  над РФ уже было запрещено. В 2004 году украинское АНТК им. О. К. Антонова отказалось от какой-либо ответственности за состояние ещё находившихся в эксплуатации самолётов, фактически прекратив их легальное использование. Однако в Африке  совершали коммерческие рейсы и после этого: в январе 2005 года в ДР Конго потерпел аварию самолёт этого типа. Всего же за годы эксплуатации было потеряно 27 самолётов .

Оборудование 
Бомбардировочное вооружение включает в себя осветительные авиабомбы: четыре ФОТАБ-100-80 на кассетных держателях в носовой части обтекателей шасси и шесть ЦОСАБ-10 на держателях в хвостовой части. В состав пушечного вооружения входят: кормовая башня с двумя 23-мм пушками АМ-23, электродистанционная система управления башней и прицельно-вычислительный блок.

В состав оборудования входили фотокамеры для дневных и ночных съёмок.

Десантно-транспортное оборудование обеспечивает размещение личного состава в грузовой кабине и парашютное десантирование, а также крепление грузов и техники и их сброс. Погрузка и разгрузка самоходной техники производятся своим ходом с использованием грузовых трапов (перевозятся на борту), несамоходной — с использованием тросовой системы при помощи тягача или электролебёдки, находящейся вне самолёта.

Техническое описание 
Ан-8 построен по аэродинамической схеме свободнонесущего высокоплана. Конструкция цельнометаллическая. Экипаж самолета состоит из шести человек - два летчика, штурман, борт-радист, бортмеханик и кормовой стрелок. 

 Фюзеляж типа полумонокок. Сечение фюзеляжа в средней части прямоугольное со скруглёнными углами и закруглённой верхней частью. Фюзеляж конструктивно разделен на четыре отсека: передний герметичный отсек, здесь размещены кабины пилотов, штурмана и сопровождающих; негерметичные грузовой и люковый отсеки; герметичный кормовой отсек с кабиной стрелка. Пол, боковая часть пилотской кабины  в зоне рабочих мест оснащена бронёй толщиной 8 мм. Кресла пилотов имеют 16 мм бронеспинки и 25 мм бронезаголовники.
Крыло прямое, двухлонжеронное, трапециевидное в плане. Конструктивно состоит из центроплана и отъёмных частей: двух средних и двух консольных. Между лонжеронами крыла расположены топливные баки - 16 в средних частях и 4 в центроплане. Механизация крыла состоит из двухщелевых закрылков с дефлектором, расположенных в средних частях и двухсекционных элеронов с сервотриммером, расположенных на консольных частях. Элероны оснащены системой стопорения.
Шасси трёхопорное, состоит из передней двухколесной опоры и двух основных опор с четырехколесными тележками. Колеса основных опор тормозные. Передняя опора поворотная. Пневматики низкого давления позволяли самолёту базироваться на грунтовых аэродромах. Опоры шасси убираются назад по полету: передняя в фюзеляж, основные в обтекатели.
Силовая установка состоит из 2 турбовинтовых двигателей АИ-20Д  мощностью по 5180 э.л.с.с четырёхлопастными флюгируемыми винтами  левого вращения диаметром 5 м. Привод изменения шага винта гидравлический. Топливная система разделена на левую и правую части и закольцованы трубопроводами. В левом обтекателе шасси установлен турбоагрегат . В хвостовой части расположен грузовой люк размером 2950×740 мм. Для погрузки несамоходной техники установлена лебёдка БЛ‑52. Для обеспечения групповой выброски грузов может устанавливаться транспортёр П95‑Т. Запас топлива размещён в 20 крыльевых мягких топливных баках общим объёмом 13080 л. Самолет оснащен системой пожаротушения
Хвостовое оперение — однокилевое. Горизонтальное оперение состоит из стабилизатора и рулей высоты. Вертикальное оперение это киль, форкиль и руль направления. Рули имеют аэродинамическую компенсацию и весовую балансировку, оснащены триммерами и системой стопорения. Руль направления оборудован пружинным сервокомпенсатором.
Гидравлическая система — состоит из двух автономных систем: основной и аварийной и обеспечивает уборку и выпуск шасси, торможение колес и поворот передней стойки, открытие и закрытие створок шасси и грузолюка, работу рулевых машин автопилота и стеклоочистителей.
Электросистема — обеспечивает питанием бортовых потребителей: постоянным  (28,5 В) и переменным однофазным (115 В) и трехфазным (36 В) токами. Система обеспечивает  работу приборов и радиооборудования, запуск двигателей и питание агрегатов топливной системы, выпуск и уборку закрылков, а также задействует стрелковое, бомбардировочное, десантно-транспортное и другое оборудование.
Управление — смешанное: рулями и элеронами механическое при помощи тяг, закрылками электродистанционное, система стопорения тросовое.
Пилотажно-навигационное - позволяет выполнять полеты в любое время суток в сложных метеорологических условиях, в том числе в автоматическом режиме с помощью автопилота.
Радиооборудование — обеспечивает двухстороннюю связь между самолетом и землёй, между самолетами и внутрисамолетную связь между членами экипажа. Самолет оснащен системой слепой посадки.
Высотное и кислородное оборудование — обеспечивает нормальные условия работы экипажа на всех режимах полета. Питание экипажа кислородом обеспечивается как в полете, так и в случае аварийного покидание самолета. На борту находятся пять стационарных кислородных приборов и шесть парашютных.
Противообледенительное оборудование — состоит из трех систем: воздушно-тепловой - обогрев передних кромок крыла и воздухозаборников двигателей, туннелей маслорадиаторов и боковых стекол фонарей кабины, электротепловой - обогрев передних кромок киля и стабилизатора, лобовых стекол фонаря кабины летчиков и приемника воздушного давления, жидкостной - лопасти воздушного винта.

Модификации

Характеристики 

 Первый полет, год 1956
 Начало серийного производства, год 1958
 Размах крыльев, м 37,0
 Длина самолёта, м 30,744
 Высота, м 10,045
 Площадь крыла, м² 117,2
 Размеры грузовой кабины, м
 длина 11,0
 ширина (в зоне ниш шасси) 3,6 (2,5)
 высота (в районе центроплана) 2,9 (2,42)
 Тип двигателя 2 х АИ-20Д
 Тяга двигателя (э.л. с.) 2 х 5180
 Масса пустого, т 24,3
 Нормальная взлётная масса, т 38,0
 Максимальная взлётная масса, т 41,0
 Максимальная полезная нагрузка, т 11,0 (или 40 парашютистов)
 Дальность полёта, км
 с максимальной нагрузкой 850
 перегоночная 4410
 Максимальная скорость, км/ч 520
 Крейсерская скорость, км/ч 450
 Практический потолок, м 9600
 Разбег, м 775
 Пробег, м 590
 Экипаж, чел. 5-6

Катастрофы 
Всего было потеряно 27 самолётов типа Ан-8.

Примечания

Ссылки 
 Подробное описание самолета АН-8
 Сайт ОКБ им. О. К. Антонова
 Уголок неба — Большая авиационная энциклопедия
 Реестр Ан-8 с описанием каждого борта

Военно-транспортные самолёты
Самолёты Антонова
Высокопланы
Турбовинтовые самолёты